Рычкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Рычкова, Вера Дмитриевна (род. 1950) — советская и российская артистка. Заслуженная артистка РФ. Народная артистка РФ.
 Рычкова, Любовь Владимировна (род. 1970) — российский учёный-педиатр, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2019).
 Рычкова, Наталья Юрьевна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.
 Рычкова, Татьяна Борисовна  (род. 1978) — народный депутат Украины VIII созыва с 1 августа 2016 года.